Инфантино — фамилия:

 Инфантино, Джанни (род. 1970) — швейцарский юрист, спортивный функционер, 9-й президент ФИФА.
 Инфантино, Кармайн (1925—2013) — американский художник и редактор комиксов.